Miejscowości w Polsce:
 Tańsk-Kiernozy
 Tańsk-Przedbory